Thomas Platt peut faire référence à :

 Thomas C. Platt (1833–1910), sénateur américain
  (1925-), juge fédéral
 Sir  (vers 1789–1862), juge britannique
  (1798–1852), orientaliste britannique
  (1993-), footballeur britannique

Voir aussi